Apamea (Apameja) – nazwa kilku miast w państwie Seleucydów pochodząca od imienia pierwszej żony Seleukosa I Nikatora – Apamy. Najbardziej znanym z tych miast jest Apamea nad Orontesem w Syrii.

Miasta antyczne o nazwie Apamea:
 Apamea Syryjska nad Orontesem
 Apamea Myrlea – miasto w Bitynii nad Morzem Marmara 
 Apamea nad Eufratem
 Apamea Kibotos – miasto we Frygii
 Apamea – miasto w Mezopotamii u zbiegu rzek Eufrat i Tygrys
 Apamea (Characene) – miasto nad Tygrysem w Characene 
 Apamea Rhagiane – miasto hellenistyczne na terenie dzisiejszego Iranu na południowy wschód od starożytnego Rhagae
Zobacz też:
 pokój w Apamei Kibotos (188 p.n.e.)
 bitwa pod Apameą Syryjską (40 p.n.e.)
 Apamea – rodzaj ciem z rodziny sówkowatych (Noctuidae)